LacZ peut désigner :
 lacZ, un des trois gènes présents dans l'opéron lactose.

 Laura Łącz (1954-), une actrice de théâtre et de cinéma ainsi qu'une écrivaine polonaise.